Dit is een (incomplete) lijst van sterren in het NGC 1907-cluster.

NGC 1907